Ljubymiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

Siedlung städtischen Typs
 Ljubymiwka, Siedlung städtischen Typs, in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 offizieller ukrainischer Name der derzeit unter Kontrolle der Volksrepublik Lugansk stehenden Siedlung städtischen Typs Dserschynskyj

Dörfer
 Ljubymiwka (Nyschnjohirskyj), Dorf auf der Krim, Rajon Nyschnjohirskyj
 Ljubymiwka (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
 Ljubymiwka (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Ljubymiwka (Sofijiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Ljubymiwka (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Ljubymiwka (Dnipro), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro
 Ljubymiwka (Solone), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Ljubymiwka (Kiew-Swjatoschyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn
 Ljubymiwka (Wyschhorod), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wyschhorod
 Ljubymiwka (Snihuriwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka
 Ljubymiwka (Maschiwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Maschiwka
 Ljubymiwka (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Ljubymiwka (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
 Ljubymiwka (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Orichiw
 Ljubymiwka (Polohy, Malyniwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Landgemeinde Malyniwka
 Ljubymiwka (Polohy, Molotschansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Stadtgemeinde Molotschansk
 Ljubymiwka (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw

Fluss
 Ljubymiwka (Fluss), Nebenfluss der Komyschuwata Sura